Randy Jones (ur. 1969) – amerykański bobsleista, wicemistrz olimpijski i trzykrotny medalista mistrzostw świata.
 Randy Jones (ur. 1950) – amerykański baseballista, miotacz w zespołach San Diego Padres i New York Mets
 Randy Jones (ur. 1952) – amerykański wokalista, członek zespołu Village People